Гёрлинген () — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Нижний Рейн, округ Саверн, кантон Ингвиллер. До марта 2015 года коммуна административно входила в состав упразднённого кантона Дрюлинген (округ Саверн).

Площадь коммуны — 3,77 км², население — 239 человек (2006) с тенденцией к росту: 247 человек (2013), плотность населения — 65,5 чел/км².

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло 252 человека, в 2012 году — 250 человек, а в 2013-м — 247 человек.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 151 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 113 были экономически активными, 38 — неактивными (показатель активности 74,8 %, в 1999 году — 70,2 %). Из 113 активных трудоспособных жителей работали 106 человек (62 мужчины и 44 женщины), 7 числились безработными (трое мужчин и 4 женщины). Среди 38 трудоспособных неактивных граждан 8 были учениками либо студентами, 17 — пенсионерами, а ещё 13 — были неактивны в силу других причин.

Примечания

Ссылки